Formalismus může být:
 Formalismus
 Formalismus (lingvistika)
 Estetický formalismus